Petr Macek je jméno více osob:

 Petr Macek (psycholog) (* 1956) – český psycholog
 Petr Macek (muzikolog) (* 1967) – český muzikolog
 Petr Macek (teolog) (* 1944) – český teolog
 Petr Macek (spisovatel) (* 1981) – český novinář, spisovatel a televizní scenárista
 Petr Macek (historik architektury, památkář) (* 1954)